Абдыкалыков — фамилия. Известные носители:
 Абдыкалыков, Мухамеджан Абдыкалыкович (1907—2006) — государственный и партийный деятель Казахстана.
 Абдыкалыков, Нурлан (1965—1988) — советский боксёр.
 Абдыкалыков, Орозмат (1950—2022) — хозяйственный деятель.
 Абдыкалыков, Сабит Абдимуталиевич (род. 1973) — казахский актёр театра и кино.